Geschichten aus der Geschichte steht für:
 Geschichten aus der Geschichte (Fernsehserie), Animationsserie des ZDF aus den 1970er Jahren über Herakles und Odysseus
 Geschichten aus der Geschichte (Podcast), Gespräche zweier Historiker